Primera División 1966 (Chili)
 Primera División 1966 (Argentinië)
 Primera División 1966 (Uruguay)
 Primera División 1966 (Paraguay)
 Primera División 1965/66 - Spanje